Безве́рхий — українське прізвище.

Відомі носії 
 Безверхий Антон (?—1932?) — анархіст, учасник махновського руху.
 Безверхий Владислав Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Безверхий Віктор Ваніфатович (1953—2009) — перший президент ФК «Динамо (Київ)», громадський діяч, благодійник.
 Безверхий Олексій Гнатович (1921—2004) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Безверхий Олександр Ігорович ( 1951) — український вчений, професор, фахівець у галузі механіки.
 Безверхий Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Безверхий Роман ( 1990) — український музикант і актор дубляжу.
 Безверхий Руслан Романович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Безверхній